Baini ist der Familienname folgender Personen:
  Giuseppe Baini (1775–1844), italienischer Musikhistoriker und Kirchenkomponist

Baini ist der Name folgender Orte:
 Baini (Sanshui) (白坭镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Sanshui der Stadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baini (Yuqing) (白泥镇), Hauptort des Kreises Yuqing der Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baini (Beichuan) (白坭羌族乡), Gemeinde der Qiang im Kreis Beichuan in der chinesischen Provinz Sichuan